est un personnage du manga et de la série d’animation Les Chevaliers du Zodiaque (Saint Seiya).
Jeune fille aux longs cheveux violets, Sasha a vécu auprès de Tenma et Alone, son frère ainé, qu'elle défendait lorsque les autres l'attaquaient. Elle fut alors adoptée par un homme, qui s'avère être Sisyphe du Sagittaire, qui l'emmène au Sanctuaire et lui apprend qu'elle est la réincarnation d'Athéna, la déesse de la Guerre. Elle demeurera au Sanctuaire et finira par se faire une raison à propos de sa mission de sauver la Terre et ses habitants. Tenma la retrouvera au Sanctuaire, une fois lui-même devenu Chevaliers de Bronze. Elle sera alors attaquée en sa compagnie par un spectre, Raimi du Ver, mais sera sauvée par Shion du Bélier. Sasha se révèle alors très généreuse et compatissante envers ses alliés comme ses ennemis. Lorsque Hades utilise les chevaliers d'argent de Cerbère, de la Flèche et du Cocher pour tuer Athéna, Sasha comprend directement leur véritable intention, en d'autres termes, mourir auprès d'Elle. Sasha, apprenant que les spectres ne mourraient pas lorsqu'ils étaient tués, créée une barrière et un espace à l'intérieur duquel tout spectre qui mourrait ne pourrait revenir à la vie en attendant de créer le Rosaire des 108 Perles de la Vierge qui permet de contrer l'immortalité des esclaves de la volonté de l'Empereur des Ténèbres. Elle apprend par la suite qu'étant jeune elle avait placé une bénédiction dans les bracelets qu'elle avait tracés à Tenma et à Alone, ce qui a permis à Tenma de survivre dans les Enfers. Elle se confronte par la suite à Hades, son frère, et à Pandore, la servante de ce dernier, tout en éveillant la conscience d'Athéna, dans son corps. Elle reste par la suite au Sanctuaire afin de veiller sur ses chevaliers et tente par tous les moyens de ramener l'âme de Sisyphe du Sagittaire prisonnière du monde des rêves.

Divinité de Saint Seiya

en:Athena (Saint Seiya)